Ligosullani – abitanti di Ligosullo
Ligosullani – abitanti di Treppo Ligosullo